Большой Хеглиг, Блок 2 () — группа нефтяных месторождений Судана и Южного Судана, которые расположены на границе между Республикой Судан и Южном Суданом.

Начальные запасы нефти всей группы Большой Хеглиг оцениваются в 500 млн тонн.

В группу Большой Хеглиг или Блок 2 входит несколько нефтяных месторождений: Бакри, Хамра, Хеглиг, Канга, Лалоба, Рихан, Тома и Бамбу. Почти все из перечисленных расположены в Республике Судан, кроме последнего — Бамбу расположено в Южном Судане.

В настоящее время существует магистральный нефтепровод — от месторождений Блоков 1 и 2 к нефтеперерабатывающему заводу близ Хартума (Ал-Джейли), а дальше в Порт-Судан.

Оператором месторождения является совместная компания Greater Nile Petroleum Operating Company, куда входят китайская нефтяная компания CNPC (41 %), малайзийская нефтяная компания Petronas (35 %), китайская нефтяная компания Sinopec (6 %), суданская нефтяная компания Sudapet (9 %) и частное лицо аль-Тхани из ОАЭ (9 %). Добыча нефти в 2009 году составила 2,5 млн тонн.

Ссылки 
 Südsudan zieht sich von umstrittenem Ölfeld zurück
Нефтяные месторождения Судана
Нефтяные месторождения Южного Судана